Лаштоба Фёдор Иванович (17 марта 1903, Шамово — 24 июня 1971, Кривой Рог) — советский руководитель в горнорудной промышленности. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва. Первый в Кривбассе кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1935).

Биография 
Родился 17 марта 1903 года в селе Шамово (Савовка) Корсуновской волости Александрийского уезда Херсонской губернии.

В 1924—1926 годах работал в совхозе «Весёлые Терны».

В 1926—1938 годах — лопатник, бурильщик, начальник участка шахты имени Ленина. В 1938 году окончил Днепропетровский хозяйственный институт. В 1938—1939 годах — управляющий рудоуправленем имени С. М. Кирова в Кривом Роге. В 1939—1940 годах — начальник треста «Октябрьруда». В 1940 году окончил Харьковскую промышленную академию. В 1940—1941 годах — начальник шахты имени Тельмана, начальник участка шахты имени Орджоникидзе. Депутат Криворожского городского совета.

С началом Великой Отечественной войны эвакуирован на Урал. В 1940—1941 годах — начальник отдела кадров Высокогорского рудоуправления треста «Уралруда», начальник группы шахт Липецкого рудоуправления, заместитель управляющего Дзержинским и Марганецким рудниками.

После освобождения Кривого Рога от немецко-фашистских захватчиков, возвратился в город. В 1944—1949 годах — управляющий рудоуправлением «Большевик». В 1949—1952 годах — управляющий Весёлотерновским буроугольным рудоуправлением. В 1952—1961 годах — заместитель управляющего рудоуправлением имени Розы Люксембург.

Участник стахановских слётов, нормы выполнял на 214,5 %. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва в Совете Национальностей от Криворожского избирательного округа. Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Умер 24 июня 1971 года в Кривом Роге.

Награды 
 дважды Орден Трудового Красного Знамени (1935,);
 Орден Ленина.

Память 
 Именем названа бывшая 2-я Жмеринская улица в Терновском районе Кривого Рога.

Источники 
 
 Советский рабочий класс. Краткий исторический очерк (1917—1973) / ред.: Ю. С. Борисов [и др.]. — : Политиздат, 1975. — 576 с.
 Посланцы великого советского народа — депутаты Верховного совета СССР // Огонёк. — 1938 (20 января). — № 2 (619). — С. 5.

Примечания 

Родившиеся в Петровском районе (Кировоградская область)
Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Участники Парада Победы
Депутаты Совета Национальностей от Украинской ССР
Депутаты Криворожского городского совета
Руководители предприятий Кривого Рога
Директора шахт